Oregon, estat dels Estats Units d'Amèrica a la costa de l'Oceà Pacífic.
 Oregon (Illinois)
 Oregon (Missouri)
 Oregon (Ohio)
 Oregon (Wisconsin)
 Oregon City, població dels Estats Units a l'estat d'Oregon.